«Укрытие» — фильм 1964 года.
 «Укрытие» — фильм ужасов (Канада, Аргентина, 2008).
 «Укрытие» () — фильм (США, 2011).
 «» () — фильм (Ирландия, Франция, Швеция, 2011).
 «Укрытие», или «Затаившись» () — научно-фантастический фильм (США, 2015).